L'Association Sportive des Employés de Commerce Mimosas (ASEC Mimosas) est un club omnisports basé à Abidjan.

 ASEC Mimosas (omnisports)
 ASEC Mimosas : section football
 ASEC Mimosas : section basket-ball